Agoeliërs; een kleine etnische groep in het zuiden van de Russisch autonome republiek Dagestan
Agoelisch; een Nach-Dagestaanse taal, gesproken door de Agoeliërs
district Agoelski; een gemeentelijk district van de Russisch autonome republiek Dagestan
 Agoel (rivier), een rivier in Siberië